Ву́лиця Механіза́торів — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Механізаторів  - вулиця в місті Бровари
 Вулиця Механізаторів — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Механізаторів — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Механізаторів — вулиця в місті Ужгород.

Колишні назви 
Вулиця Механізаторів — колишня назва вулиці Івана Боберського в місті Дрогобич.

Вулиця Механізаторів — колишня назва вулиці Генерала Шаповала в місті Київ.

Вулиці